Omaha, città del Nebraska

Antropologia 
 Omaha – popolo di nativi americani

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Omaha – città della Contea di Boone, Arkansas
 Omaha – villaggio della Contea di Gallatin, Illinois
 Omaha – città della Contea di Morris, Texas

Musica 
 Omaha – traccia dell'album August and Everything After dei Counting Crows del 1993

Fumetti 

 Omaha – serie a fumetti di Reed Waller

Altro 
 Omaha – specialità del poker 
 Omaha Beach – nome in codice di una delle spiagge luogo dello Sbarco in Normandia del 6 giugno 1944
 Omaha – classe di incrociatori della Marina degli Stati Uniti d'America, in uso durante la prima guerra mondiale